Departamento General San Martín ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:

 Departamento General San Martín (Córdoba) in Argentinien
 Departamento General San Martín (La Rioja) in Argentinien

Siehe auch:
 Departamento Libertador General San Martín